Lonquimay puede referirse a:

 Lonquimay, comuna chilena.
 Volcán Lonquimay, volcán chileno.
 Lonquimay (La Pampa), localidad de la Argentina.
 Río Lonquimay, afluente del río Biobío.
 Cordillera Lonquimay, en Chile.